

Persone
 Agnes Maule Machar, nota anche con lo pseudonimo di Fidelis (1837-1927), scrittrice, poetessa e riformatrice sociale canadese
 Machar di Aberdeen (...-...) – missionario e vescovo irlandese
 Josef Svatopluk Machar (1864-1942) – poeta e saggista ceco
 Riek Machar (1953) – politico sudsudanese

Altro
 3879 Machar – asteroide della fascia principale